Адамув:

 Адамув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Замойский повят, Люблинское воеводство.
 Адамув — деревня в Польше, находящаяся в Люблинском воеводстве, Лукувском повяте.
 Адамув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Лукувский повят, Люблинское воеводство.